Олтухово — название населённых пунктов в России:

 Олтухово — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Олтухово — деревня в Порховском районе Псковской области.